Plaatsen:
Fürstenberg/Havel 
Fürstenberg (Weser)
Fürstenberg/Oder
Fürstenberg (Westfalen)
Fürstenberg (Lichtenfels)
Hüfingen-Fürstenberg
Konstanz-Fürstenberg

Bergen:
Fürstenberg (Thüringer Woud)
Burg Fürstenberg
Fürstenberg (Xanten)

Adellijke geslachten:
Fürstenberg (vorstengeslacht)
Fürstenberg (baronnengeslacht)

Bedrijven:
Fürstlich Fürstenbergische Brauerei
Porzellanmanufaktur Fürstenberg